Okko (stripreeks) - Franse stripreeks
 OKKO - keten pompstations in Oekraïne
 Okko (streaming service) - Russische streaming service

 Okko Kamu - Fins dirigent en violist
 Okko Jacobus Bekker (1835-1903) - Nederlands pianohandelaar
 Okko Jacobus Bekker (1817-1904) - Nederlands musicus